José Antonio Delgado puede referirse a:

 José Antonio Delgado (1978–), cantautor español;
 José Antonio Delgado Sucre (1965–2006), alpinista venezolano - primer venezolano en alcanzar los 5 ochomiles;
 Nono Delgado (1993–), futbolista español.